Arrieta kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arrieta (ort), Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 
 Arrieta (kommun), Baskien, Bizkaia, 

Robotskapade Spanienförgreningar